Alijó (gemeente)
 Alijó (freguesia)